McKinlay ist der Name folgender Personen:
 Adam McKinlay (1887–1950), Mitglied des britischen House of Commons 
 Adeline McKinlay (?), US-amerikanische Tennisspielerin
 Arthur McKinlay (1932–2009), US-amerikanischer Ruderer
 Billy McKinlay (* 1969), schottischer Fußballspieler
 Bob McKinlay (1932–2002), schottischer Fußballspieler
 Donald McKinlay (1891–1959), schottischer Fußballspieler 
 Duncan E. McKinlay (1862–1914), US-amerikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus aus Kalifornien
 Jeanette McKinlay (* 1948), Mitglied des Pop-Duos Die Windows
 John McKinlay (1819–1872), Erkunder Australiens
 John McKinlay (Ruderer) (1932–2013), US-amerikanischer Ruderer und Olympiateilnehmer
 Ken McKinlay (1928–2003), Speedway-Fahrer
 Tosh McKinlay (* 1964), schottischer Fußballspieler.

Siehe auch:
 McKinlay River
 McKinley.